Peter Köpf ist der Name folgender Personen:

* Peter Köpf (Politiker) (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Peter Köpf (Journalist) (* 1960), deutscher Journalist und Redakteur